Texcatepec bezeichnet:

 Texcatepec (Hidalgo), Ort in Mexiko
 Texcatepec (Veracruz), Ort in Mexiko
 Municipio Texcatepec, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Veracruz